EUCO steht für:
 European Council, deutsch Europäischer Rat
 Everth & Co., ehemaliges deutsches Mineralölunternehmen, aufgegangen in der NITAG

Abkürzung